Владимир Иванович Уткин: Уткин, Владимир Иванович (1935—2015) — советский и российский геофизик.
 Уткин, Владимир Иванович (род. 1954) — украинский футбольный тренер.